Dit is een lijst van planetoïden 49301-49400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49301) - || 1998 VD6|| 11 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (49302) - || 1998 VW7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49303) - || 1998 VN9|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49304) - || 1998 VT9|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49305) - || 1998 VQ13|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49306) - || 1998 VS13|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49307) - || 1998 VJ15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49308) - || 1998 VV15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49309) - || 1998 VB16|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49310) - || 1998 VD17|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49311) - || 1998 VZ17|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49312) - || 1998 VA18|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49313) - || 1998 VM18|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49314) - || 1998 VN19|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49315) - || 1998 VP21|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49316) - || 1998 VX23|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49317) - || 1998 VN24|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49318) - || 1998 VE25|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49319) - || 1998 VT25|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49320) - || 1998 VJ26|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49321) - || 1998 VY28|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49322) - || 1998 VN29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49323) - || 1998 VN30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49324) - || 1998 VX30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49325) - || 1998 VK31|| 14 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49326) - || 1998 VL31|| 14 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49327) - || 1998 VZ33|| 11 november 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (49328) - || 1998 VL35|| 1 november 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49329) - || 1998 VQ35|| 9 november 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49330) - || 1998 VE36|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (49331) - || 1998 VZ37|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49332) - || 1998 VC44|| 15 november 1998 || K. Korlević
|-
| (49333) - || 1998 VP45|| 11 november 1998 || LONEOS
|-
| (49334) - || 1998 VU45|| 14 november 1998 || LONEOS
|-
| (49335) - || 1998 VV45|| 14 november 1998 || LONEOS
|-
| (49336) - || 1998 VC49|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (49337) - || 1998 VN50|| 11 november 1998 || LINEAR
|-
| (49338) - || 1998 VR51|| 13 november 1998 || LINEAR
|-
| (49339) - || 1998 VH54|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (49340) - || 1998 WG || 16 november 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (49341) - || 1998 WW2|| 17 november 1998 || ODAS
|-
| (49342) - || 1998 WE3|| 18 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (49343) - || 1998 WH3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49344) - || 1998 WC4|| 20 november 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (49345) - || 1998 WH4|| 18 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (49346) - || 1998 WK4|| 21 november 1998 || P. G. Comba
|-
| (49347) - || 1998 WQ4|| 18 november 1998 || CSS
|-
| (49348) - || 1998 WO6|| 23 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49349) - || 1998 WW6|| 24 november 1998 || W. R. Cooney Jr., P. M. Motl
|-
| (49350) Katheynix || 1998 WQ8|| 27 november 1998 || W. R. Cooney Jr.
|-
| (49351) - || 1998 WE9|| 27 november 1998 || K. Korlević
|-
| (49352) - || 1998 WS9|| 28 november 1998 || K. Korlević
|-
| (49353) - || 1998 WY9|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (49354) - || 1998 WP11|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49355) - || 1998 WH12|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49356) - || 1998 WT13|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49357) - || 1998 WG14|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49358) - || 1998 WZ14|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49359) - || 1998 WB15|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49360) - || 1998 WM15|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49361) - || 1998 WN15|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49362) - || 1998 WW16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49363) - || 1998 WZ16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49364) - || 1998 WG17|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49365) - || 1998 WR18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49366) - || 1998 WY18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (49367) - || 1998 WK19|| 23 november 1998 || LINEAR
|-
| (49368) - || 1998 WN19|| 23 november 1998 || LINEAR
|-
| (49369) - || 1998 WO19|| 23 november 1998 || LINEAR
|-
| (49370) - || 1998 WS21|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (49371) - || 1998 WZ21|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (49372) - || 1998 WL30|| 26 november 1998 || Spacewatch
|-
| (49373) - || 1998 WO35|| 18 november 1998 || Spacewatch
|-
| (49374) - || 1998 WD36|| 19 november 1998 || Spacewatch
|-
| (49375) - || 1998 WW36|| 21 november 1998 || Spacewatch
|-
| (49376) - || 1998 WB41|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (49377) - || 1998 WP41|| 24 november 1998 || LINEAR
|-
| (49378) - || 1998 XU2|| 7 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49379) - || 1998 XF3|| 8 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49380) - || 1998 XU4|| 12 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49381) - || 1998 XX4|| 12 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49382) Lynnokamoto || 1998 XG5|| 12 december 1998 || R. A. Tucker
|-
| (49383) - || 1998 XP6|| 8 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49384) Hubertnaudot || 1998 XX9|| 12 december 1998 || R. Roy
|-
| (49385) - || 1998 XA12|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49386) - || 1998 XH12|| 4 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49387) - || 1998 XH16|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49388) - || 1998 XR20|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49389) - || 1998 XS20|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49390) - || 1998 XO21|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49391) - || 1998 XH25|| 13 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49392) - || 1998 XD26|| 15 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49393) - || 1998 XC28|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49394) - || 1998 XT29|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49395) - || 1998 XW32|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49396) - || 1998 XG40|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49397) - || 1998 XU40|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49398) - || 1998 XO41|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49399) - || 1998 XK44|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49400) - || 1998 XS44|| 14 december 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten